— виртуальная певица, вышедшая 27 января 2012 года для программного обеспечения Vocaloid. Выпущена японской компанией 1st Place., Ltd, расположенной в Мэгуро. Её голосовым провайдером стала известная японская певица Lia. Название произошло от псевдонима самого провайдера, без буквы «L» в начале. Его можно читать по-разному — Айя, Иа и Ия.

С этим персонажем создаётся множество песен, равно как и с Мику Хацунэ. Как и некоторые другие вокалоиды, Ия даёт живые концерты благодаря технологии псевдообъёмной проекции на полупрозрачный экран.

Разработка
Компания 1st Place хотела выпустить реалистичный голос, с которым можно будет легко работать, поэтому провайдером стала профессиональная певица Лия, известная благодаря песне «Tori no Uta» из аниме Air. Ия стала первым голосом в проекте «ARIA ON THE PLANETES»; вторым стал ONE из другого программного обеспечения от компании CeVIO Creative Studio.

Став матерью, Лия временно прекратила свою творческую деятельность, и запись голосового банка приостановили. Однако позже она всё же смогла записать голос для Ии.

Добавления и улучшения
В 2014 году появилась прототип-версия IA α Type C, которая вышла как бесплатная триал-версия с ограничением на 1 месяц.

27 июня 2014 года вышло дополнение для Ии — IA ROCKS, отличающееся сильным тембром голоса. Позже он был выпущен как обновление для VOCALOID 4 с кросс-синтезом, двумя старыми вокалами и одним новым: Normal, ROCKS и Soft.

В январе 2016 года 1st Place анонсировала голосовой банк Ии для CeVIO Creative Studio, предназначенный для синтеза речи (у CeVIO некоторые вокалоиды могут говорить, а многие умеют только петь).

Характеристика

Песни
Ниже приведен список некоторых песен Ии:
Jin feat. IA — «Children Record»
IA ENGLISH — «Higher»
Synth feat. IA ENGLISH — «Stay Gold»
GHOST feat. IA ENGLISH — «Spider on the Wall»
Synth feat. IA ENGLISH — «Conqueror»
IA ROCKS — «daze»

«Children Record» — наиболее популярная песня Ии: на японском видеохостинге Nico Nico Douga она набрала более 6,000,000 просмотров.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании 1st Place., Ltd 
 Страница IA на сайте компании 
 Сайт IA Project  

Певцы и певицы Японии
Vocaloid
Вымышленные певцы и певицы